Máthé ist der Familienname folgender Personen:
 Dominik Máthé (* 1999), ungarischer Handballspieler
Lily Máthé (1910–1985), Künstlername der ungarischen Musikerin und Holocaustüberlebende Lily Markstein
 Sárolta Máthé, ungarische Tischtennisspielerin